Bob Weinstock (1928-2006), producteur de jazz américain.
 Daniel Marc Weinstock, philosophe québécois.
 Nathan Weinstock (né en 1939), avocat, enseignant, historien et traducteur belge.
  (1908-1978), réalisateur soviétique
Patronyme allemand
Patronyme juif